Oro (pel·lícula), film espanyol ambientat al segle XVI estrenat el 2017
 Oro Valley, població dels Estats Units a l'estat d'Arizona
 El Oro, província de l'Equador, a la part més meridional de la costa pacífica i fronterera amb el Perú
 Bruno Oro i Pichot (Barcelona, 1978) actor i cantant català
 Club Deportivo Oro, club de futbol mexicà de la ciutat de Guadalajara
 Llengua oro, idioma parlat a l'estat de Akwa Ibom, al sud-est de Nigèria